Oeta kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Oíti Óros, berg, Grekiska fastlandet, 
 Oíti, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar